Фу́ллартон () — топоним и фамилия шотландского происхождения.

Топоним 
  — район Эрвина, Норт-Эршир, Шотландия.
  — пригород Аделаиды, Южная Австралия.

Фамилия 
  (род. 1974) — шотландский футболист.
  (ок. 1645—1727) — шотландский священнослужитель, .
  (ок. 1780—1849) — шотландский путешественник и писатель.
  (1754—1808) — шотландский военнослужащий, дипломат, агроном, антиквар и писатель.
  (1882 — после 1907) — шотландский футболист.

См. также 
 Фуллертон — англоязычный топоним и фамилия
  — разрушенные строения XVI века близ Труна, Саут-Эршир, Шотландия
  — шотландское картографическое издательство XIX века